Galeodes — род фаланг из семейства Galeodidae. Объединяет около 175 видов, в том числе самых крупных представителей отряда. Распространены в Азии — от Ближнего Востока до Монголии, северо-востока Китая и Индии, а также в Африке к северу от экватора. Небольшое число видов известно с Балканского полуострова; северная граница ареала обыкновенной фаланги (Galeodes araneoides) проходит по Украине и югу европейской части России.

Виды 
Род включает следующие виды:
 Galeodes abessinicus Roewer, 1934
 Galeodes adamsi (Turk, 1947)
 Galeodes afghanus Pocock, 1895
 Galeodes agilis Pocock, 1895
 Galeodes anatoliae Turk, 1960
 Galeodes annandalei Hirst, 1908
 Galeodes arabs C. L. Koch, 1842
 Galeodes araneoides (Pallas, 1772)
 Galeodes armeniacus Birula, 1929
 Galeodes ater (Roewer, 1960)
 Galeodes atriceps Roewer, 1934
 Galeodes atroluteus Roewer, 1961
 Galeodes atrospinatus (Roewer, 1941)
 Galeodes aulicus Hirst, 1908
 Galeodes auronitens Birula, 1905
 Galeodes australis (Pocock, 1900)
 Galeodes babylonicus Roewer, 1934
 Galeodes bacillatus Birula, 1905
 Galeodes bacillifer Pocock, 1900
 Galeodes bacilliferoides Roewer, 1934
 Galeodes bactrianus Birula, 1937
 Galeodes barbarus Lucas, 1849
 Galeodes belutschistanus (Roewer, 1934)
 Galeodes bengalicus (Roewer, 1934)
 Galeodes bicolor Roewer, 1934
 Galeodes blanchardi Simon, 1891
 Galeodes bocharicus Roewer, 1934
 Galeodes bogojavlenskii Birula, 1906
 Galeodes bubi Birula, 1937
 Galeodes caspius Birula, 1890
 Galeodes chitralensis Hirst, 1908
 Galeodes citrinus Pocock, 1895
 Galeodes clavatus Roewer, 1934
 Galeodes claviger Kraus, 1959
 Galeodes conversus Roewer, 1934
 Galeodes crassichelis Roewer, 1934
 Galeodes ctenogaster (Roewer, 1934)
 Galeodes ctenoides Roewer, 1934
 Galeodes cursor (Roewer, 1934)
 Galeodes dahlahensis Harvey, 2002
 Galeodes darendensis Harvey, 2002
 Galeodes darius Pocock, 1895
 Galeodes dekanicus (Roewer, 1934)
 Galeodes dellacaveae Harvey, 2002
 Galeodes discolor Kraepelin, 1899
 Galeodes distinctus (Roewer, 1934)
 Galeodes edentatus Benoit, 1964
 Galeodes egregius Roewer, 1934
 Galeodes elegans Roewer, 1934
 Galeodes ephippiatus Roewer, 1941
 Galeodes excelsius (Lawrence, 1956)
 Galeodes fatalis (Lichtenstein, 1796)
 Galeodes fessanus (Roewer, 1934)
 Galeodes festivus Hirst, 1908
 Galeodes flavivittatus (Roewer, 1934)
 Galeodes forcipatus Roewer, 1934
 Galeodes franki (Kraus, 1959)
 Galeodes fremitans (Roewer, 1934)
 Galeodes fumigatus Walter, 1889
 Galeodes graecus C. L. Koch, 1842
 Galeodes granti Pocock, 1903
 Galeodes gravelyi (Roewer, 1934)
 Galeodes gromovi Harvey, 2002
 Galeodes hellenicus Roewer, 1934
 Galeodes indicus Pocock, 1900
 Galeodes inermis (Caporiacco, 1941)
 Galeodes insidiator (Roewer, 1934)
 Galeodes interjectus (Roewer, 1960)
 Galeodes intermedius (Frade, 1948)
 Galeodes interritus Roewer, 1934
 Galeodes karunensis Birula, 1905
 Galeodes kermanensis Birula, 1905
 Galeodes koeiena Lawrence, 1956
 Galeodes kozlovi Birula, 1911
 Galeodes kraepelini Roewer, 1934
 Galeodes krausi Harvey, 2002
 Galeodes lacertosus Roewer, 1934
 Galeodes laevipalpis Birula, 1905
 Galeodes laniator Roewer, 1934
 Galeodes lapidosus Roewer, 1934
 Galeodes lawrencei Harvey, 2002
 Galeodes levyi Harvey, 2002
 Galeodes limitatus (Roewer, 1960)
 Galeodes lindbergi Roewer, 1960
 Galeodes litigiosus Roewer, 1934
 Galeodes loeffleri Roewer, 1952
 Galeodes luteipalpis (Roewer, 1960)
 Galeodes lybicus Roewer, 1941
 Galeodes lyconis Turk, 1960
 Galeodes macmahoni Pocock, 1900
 Galeodes marginatus Roewer, 1961
 Galeodes mauryi Harvey, 2002
 Galeodes medusae Turk, 1960
 Galeodes melanalis Roewer, 1934
 Galeodes melanopalpus (Roewer, 1934)
 Galeodes minimus Roewer, 1934
 Galeodes minitor Roewer, 1934
 Galeodes mongolicus Roewer, 1934
 Galeodes montivagans Roewer, 1934
 Galeodes mosconibronzii (Caporiacco, 1937)
 Galeodes nachitschevanicus Aliev, 1985
 Galeodes nigrichelis (Roewer, 1934)
 Galeodes notatus (Roewer, 1960)
 Galeodes olivieri Simon, 1879
 Galeodes orientalis Stoliczka, 1869
 Galeodes pallescens Hirst, 1908
 Galeodes palpalis Roewer, 1934
 Galeodes parvus Roewer, 1934
 Galeodes perotis Roewer, 1934
 Galeodes philippovi (Birula, 1941)
 Galeodes philippoviczi Birula, 1937
 Galeodes pinkasi Turk, 1960
 Galeodes pirzadanus (Lawrence, 1956)
 Galeodes pococki Birula, 1905
 Galeodes przevalskii Birula, 1905
 Galeodes pugnator (Roewer, 1934)
 Galeodes pusillus (Roewer, 1934)
 Galeodes rapax (Roewer, 1934)
 Galeodes reimoseri Roewer, 1934
 Galeodes revestitus Roewer, 1934
 Galeodes rhamses Roewer, 1934
 Galeodes rhodicola Roewer, 1941
 Galeodes roeweri Turk, 1948
 Galeodes rufogriseus (Roewer, 1960)
 Galeodes rufulus Pocock, 1900
 Galeodes ruptor Roewer, 1934
 Galeodes sabulosus Pocock, 1900
 Galeodes sarpolensis Harvey, 2002
 Galeodes schach Birula, 1905
 Galeodes schendicus Roewer, 1934
 Galeodes scythicus Roewer, 1934
 Galeodes sedulus Roewer, 1934
 Galeodes sejugatus (Roewer, 1934)
 Galeodes separandus Roewer, 1934
 Galeodes setipes Birula, 1905
 Galeodes setulosus Birula, 1937
 Galeodes signatus Roewer, 1934
 Galeodes simplex Roewer, 1934
 Galeodes smirnovi Birula, 1937
 Galeodes somalicus Roewer, 1934
 Galeodes spectabilis (Roewer, 1934)
 Galeodes spinipalpis Latreille 1838
 Galeodes starmuehlneri Roewer, 1952
 Galeodes striatipalpis (Roewer, 1960)
 Galeodes subbarbarus Caporiacco, 1941
 Galeodes subsimilis Roewer, 1934
 Galeodes sulfuripes Roewer, 1934
 Galeodes sulphureopilosus Birula, 1905
 Galeodes tangkharzarensis Harvey, 2002
 Galeodes tarabulus (Roewer, 1934)
 Galeodes taurus (Roewer, 1934)
 Galeodes testaceus (Roewer, 1960)
 Galeodes theodori Turk, 1960
 Galeodes tillmani (Whittick, 1939)
 Galeodes timbuktus (Roewer, 1934)
 Galeodes toelgi Werner, 1922
 Galeodes trichotichnus (Roewer, 1934)
 Galeodes trinkleri (Roewer, 1934)
 Galeodes tripolitanus (Roewer, 1934)
 Galeodes truculentus Pocock, 1899
 Galeodes turanus Roewer, 1934
 Galeodes turcmenicus Birula, 1937
 Galeodes turkestanus Kraepelin, 1899
 Galeodes turki Harvey, 2002
 Galeodes tuxeni (Lawrence, 1956)
 Galeodes uzbecus Roewer, 1941
 Galeodes veemi Whittick, 1939
 Galeodes venator Simon, 1879
 Galeodes ventralis Roewer, 1934
 Galeodes versicolor (Lawrence, 1956)
 Galeodes viridipilosus Roewer, 1941
 Galeodes vittatus (Roewer, 1941)
 Galeodes wadaicus Roewer, 1934
 Galeodes zarudnyi Birula, 1937

Примечания 

Сольпуги
Роды паукообразных